Rotwassergraben steht für:

 Rotwassergraben (Braunsteich), versiegter Zubringer des Braunsteichs, Sachsen
 Rotwassergraben (Wienfluss), rechter Zubringer des Wienflusses, Wien

Siehe auch:
 Rotwasser